И Го — наименование образцов японской военной техники времён Второй мировой войны:
 Тип 89 (И Го) — японский средний танк;
 Kawasaki Ki-147 И Го — прототип японского самолёта-снаряда для поражения морских целей.